"Empedrado" pode significar:

 Empedrado, comuna chilena da Região de Maule
 Empedrado (departamento), departamento argentino da província de Corrientes
 Empedrado (Corrientes), cidade argentina

Desambiguações de topônimos